In 2017 werd het 87ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 21 januari tot 7 mei. CRB werd de kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Winnaarsgroep

Degradatiegroep

Knock-outfase

Details finale

Wedstrijd om de derde plaats
De winnaar plaats zich voor de Copa do Brasil 2018.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2017